Le terme boule de feu (fireball en anglais) peut désigner :

En physique 

 La foudre en boule.
 Un bolide, c'est-à-dire un météoroïde de grande taille.

Un livre 
 Boule de Feu est un livre de science-fiction, écrit par John Christopher paru en 1987.

Au cinéma 
 Boule de feu

Dans les jeux de rôle 
 Une boule de feu est un sortilège, lancé généralement par un magicien et qui a pour effet une explosion de flammes sous la forme d'une sphère plus ou moins grande.

Voir aussi 
 

Homonymie de titre